

Codici 
 KOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kongolo (Repubblica Democratica del Congo)

Geografia
 Kõo – comune della contea di Viljandimaa (Estonia)
 Koo – città della Municipalità locale di Breede River/Winelands (Sudafrica)

Persone
 Kaija Koo, nome d'arte di Kaija Irmeli Kokkola (1962) – cantante finlandese
 Kim Gu (1876-1949) – politico sudcoreano
 Louis Koo (1970) – attore cinese di Hong Kong
 Wellington Koo (1887-1985) – diplomatico cinese